Альфа Этники 1995/1996 () — 60-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 26 августа 1995 года и закончился 29 мая 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1995/1996
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1995 году
Спорт в Греции в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996